Nicasio puede hacer referencia a:

Antropónimo 

 Nicasio de Reims (San Nicasio -festividad, 14 de diciembre-), obispo de Reims del . Su nombre deriva de niké ("victoria" en griego).

 Juan Nicasio Gallego, poeta español.
 Nicasio Maciel, militar argentino.
 Nicasio Oroño, jurista y político argentino.

Topónimo 
 Nicasio (California)
 Barrio de San Nicasio, en la localidad española de Leganés.
 Distrito de Nicasio, en el departamento peruano de Puno.

Gastronomía 
 San Nicasio (patatas fritas)

Notas